Valea Roatei se poate referi la:

 Valea Roatei, Buzău, sat în județul Buzău
 Râul Valea Roatei
 Valea Roatei, Hunedoara, zonă în județul Hunedoara, în apropiere de satul Nandru